Rancho de Guadalupe kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Rancho de Guadalupe, Dolores Hidalgo, 
 Rancho de Guadalupe, Huanímaro, 
 Rancho de Guadalupe, San Luis de la Paz, 
 Rancho de Guadalupe, Querétaro Arteaga, Tolimán, 
 Rancho de Guadalupe, Valle de Santiago, 
 Rancho de Guadalupe, Guerrero, Cochoapa el Grande, 

Robotskapade Mexikoförgreningar